Города Западной Бенгалии () — список наиболее крупных населённых пунктов индийского штата Западная Бенгалия. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Западной Бенгалии есть 200 городов с численностью более 20 000 человек.

Список городов Западной Бенгалии

Примечания

Ссылки 

Списки:Индия